LLF steht als Abkürzung für: 

 Least Laxity First, ein speziell für Multiprozessor-Rechner geeignetes Scheduling-Verfahren
 Leichtes Löschgruppenfahrzeug, ein Löschgruppenfahrzeug zur Zeit des Nationalsozialismus

LLF